Девя́тов (Девя́това) — русская фамилия.

Девятов 
 Девятов, Александр Владимирович (род. 1998) — российский боксёр-профессионал.
 
 Девятов, Диляур Хасанович (1944—2013) — советский и российский учёный.
 Девятов, Дмитрий Прокофьевич (род. 1919) — русский советский драматург.
 Девятов, Михаил Михайлович (род. 1928) — советский и российский художник, реставратор и педагог.



См. также 
 Девятово